Telford puede referirse a:

Telford, pueblo en el condado inglés de Shropshire; 
Telford & Wrekin, autoridad unitaria en el condado inglés de Shropshire; 

Telford (Pensilvania), pueblo en el estado estadounidense de Pensilvania; 
Telford (Tennessee), pueblo en el estado estadounidense de Tennessee; o
Thomas Telford, ingeniero y arquitecto escocés.